White Oak Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Arkansas 
 White Oak Township dans le comté de Cleveland.
 White Oak Township dans le comté de Franklin.
 White Oak Township dans le comté de Sebastian.

Caroline du Nord 
 White Oak Township dans le comté de Bladen.
 White Oak Township dans le comté de Carteret.
 White Oak Township dans le comté de Haywood.
 White Oak Township dans le comté d'Onslow.
 White Oak Township dans le comté de Polk.
  du comté de Wake.

Illinois 
 White Oak Township du comté de McDonough dans l'Illinois.

Iowa 
 White Oak Township du comté de Mahaska.
 White Oak Township du comté de Warren.

Michigan 
  du comté d'Ingham.

Minnesota 
  du comté de Hubbard.

Missouri 
 White Oak Township du comté de Henry.
 White Oak Township du comté de Harrison.

Ohio 
  du comté de Highland.

Homonymie de townships